Андрија Радуловић је име и презиме следећих људи:

  (1970), црногорски песник
 Андрија Радуловић (2002), српски фудбалер